Barák může být:
 jednoduchá dřevěná stavba pro ubytování mnoha osob
 lidový název pro dům

příjmení osob
 viz Barák (příjmení)

v kultuře
 Barák (film) – český dokumentární film z roku 2002

 v geografii
 Barák (Plánický hřbet) – vrchol s vysílačem v Plánickém hřebenu v okrese Klatovy

související články
 Barak

Externí odkazy